OBS kan have flere betydninger:
 OBS – Oplysninger til Borgerne om Samfundet som bliver sendt på DR.
 OBS! – tidligere butikskæde
 obs. – Forkortelse for observer! ifølge dansk sprognævn